Samsung SCH-X720 — стільниковий телефон фірми Samsung Electronics.

Схожі моделі 
 Samsung SCH-X580
 Samsung SCH-X250
 Samsung SCH-X350
 Samsung SCH-X800
 Samsung SGH-T500

Див. також 
 Samsung Electronics

Посилання 
 Пошук на сайті Samsung 

X